Холлабрунн:

 Холлабрунн — город, окружной центр в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Холлабрунн — округ в Австрии. Центр округа — город Холлабрунн. Округ входит в федеральную землю Нижняя Австрия.